Argentína
San Nicolás, az argentin főváros, Buenos Aires egyik kerülete

 Costa Rica
San Nicolás, város Cartago tartományban

 Mexikó
San Nicolás, Guerrero állam Cuajinicuilapa községéhez tartozó település
San Nicolás, település Sonora államban
San Nicolás, község, Oaxaca államban
San Nicolás, község Tamaulipas államban